Fonte Boa kan syfta på:

Brasilien 

 Fonte Boa (kommun), Amazonas, 
 Fonte Boa (kommunhuvudort), Amazonas,

Portugal 

 Fonte Boa (freguesia), Braga, Esposende,